Пйотр Рейсс (пол. Piotr Reiss, нар. 20 червня 1972, Познань) — польський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Рейсс Ігнатій Станіславович (справжнє ім'я — Натан Маркович Порецький) (1899 — 4 вересня 1937) — діяч ЧК-ОГПУ-НКВС, видатний розвідник.
 1577 Рейсс (1577 Reiss) — астероїд головного поясу.
 Генріх VII Ройсс цу Кьостріц Генрих VII Рейсс — дипломат із княжого роду молодшої лінії Рейсс.